Armeens voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Armeens voetbalelftal onder 19 (vrouwen)